Oswald Teichmüller (1913-1943), mathématicien allemand,
Robert Teichmüller (1863-1939), pianiste et professeur allemand.